Саха́ра:
 Сахара — крупнейшая жаркая пустыня в мире, расположенная в Северной Африке.
 Пустыня Сахара — экологический регион, охватывающий самую засушливую часть пустыни Сахара.
 Западная Сахара — регион на северо-западе Африки.
 Сахарская Арабская Демократическая Республика — непризнанное государство в Западной Африке, большая часть которого де-факто интегрировано в Марокко.

Фильмы 
 Сахара (фильм, 1943) — фильм 1943 года, США. Режиссёр Золтан Корда.
 Сахара — фильм 1983 года, США. Режиссёр — Эндрю В. Маклаглен.
 Сахара — фильм 1995 года, США — Австралия. Режиссёр — Брайан Тренчард-Смит.
 Сахара — фильм 2005 года, США. Режиссёр — Брек Айзнер.

См. также 
 Сахара́ — то же, что низкомолекулярные углеводы (моно- и олигосахариды).
 Sahara — гостиница и казино в Лас-Вегасе.
 Sahara — альбом группы Orphaned Land.
 Са́хар — бытовое название сахарозы.
 Са́харка — река в России (Челябинская область), левый приток реки Уфа.
 Сахарин (значения)